Vapaavuori est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jan Vapaavuori (né en 1965), homme politique finlandais
Pekka Vapaavuori (né en 1962), architecte finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois